Geografia
 Kallithea, comune dell'Attica.
 Kalithea (o Calitea), località dell'isola di Rodi, nel Dodecaneso.
 Kallithea, ex comune della Macedonia Centrale.
 Kallithea, stazione della Metropolitana di Atene.
Altro

 Callithea, specie di molluschi gasteropodi della famiglia Conidae.